Григорий Вилламов:
 Вилламов, Григорий Иванович (1773—1842) — действительный тайный советник, статс-секретарь по IV отделению собственной Е. И. В. канцелярии.
 Вилламов, Григорий Григорьевич (1816—1869) — Георгиевский кавалер; генерал-майор; № 9930; 26 ноября 1856.